Паг може да се односи на:

 Паг (острво), острво у Јадранском мору
 Паг (град), град на острву Паг
 Логор на острву Паг, усташки логор смрти на острву Паг